Lei Tung (buurt) - buurt in Hong Kong
 Lei Tung (MTR) - metrostation bij bovenstaande buurt